A Igreja Evangélica Pernambucana é a segunda congregação protestante a cultuar em língua portuguesa no Brasil, fundada pelo médico-missionário escocês de origem  presbiteriana Robert Reid Kalley e sua esposa Sarah Poulton Kalley em 19 de outubro de 1873. Nesse dia, Kalley organizou a igreja na Rua Nogueira, 190, na cidade do Recife, batizando os primeiros doze crentes.

HISTORIA DA IGREJA 
 A IGREJA EVANGÉLICA PERNAMBUCANA é a primeira igreja protestante do Norte-Nordeste do Brasil. A inserção congregacional em Pernambuco relaciona-se com a vinda do diácono da Igreja Evangélica Fluminense Manoel José da Silva Vianna, em 1868, que passou seis meses na região e vendeu muitas Bíblias em Garanhuns, Canhotinho, Limoeiro, Paudalho, Nazaré e Jaboatão.                                                                                                                                                 

Com a chegada definitiva do diácono Manoel José da Silva, o trabalho tomou novo rumo, numa rua insignificante na área das docas virou um centro de atividade evangelística e de vendas de Bíblia.Viana retornou à região em 1871 e fundou uma pequena congregação ao Largo do Pilar. Com a mudança definitiva de Viana e sua família para o Recife, em 1872, o trabalho tomou novo impulso. Porém, em março de 1873, autoridades policiais do Recife entraram no salão de cultos e mandaram suspender as reuniões. Os cultos só foram reiniciados 4 meses depois, quando o presidente da província, após solicitação, deu permissão para retomarem os cultos. Vianna, para comemorar o reinício, em setembro de 1873, convidou o pastor Robert Kalley da Igreja Evangélica da Corte, e sua esposa Sarah P. Kalley, para virem ao Recife. Kalley, então, fez uma conferência sobre a Terra Santa (Israel) no Teatro Santo Antonio.                                   

        Em 19 de outubro de 1873, a Igreja Evangélica Pernambucana foi fundada pelo médico-missionário escocês de origem presbiteriana Robert Reid Kalley e sua esposa Sarah Poulton Kalley. Nesse dia, Kalley organizou a igreja na Rua Nogueira, 190, próximo ao Mercado de São José, no bairro de Santo Antônio, batizando os primeiros doze crentes. Assim, após alguns meses o resultado do trabalho do colportor e diácono Manoel Vianna e da visita do casal Kalley ao Recife foi estabelecida.

              No dia 29 de outubro de 1873, o casal Kalley sofre  uma das mais duras perseguições no Recife. Relato de Kalley no seu diário pessoal: “Quando a multidão começou a tumultuar, o subdelegado não tinha nenhum plano de ação. Entrou e acusou de pecado, de termos feito não um casamento e, sim um ato de pecado, um ato de prostituição. Ele nada sabia da lei do Império que autorizava o casamento acatólico e não queria espalhar a multidão e manter a paz...Nenhuma autoridade da polícia perto da praça, mas ruas cheias da ralé. Mal começamos a andar quando a gritaria, os brados e os assobios começaram. Multidão nos seguiu com gritos e gestos ameaçadores. Talvez um número de não menos de 600 pessoas e parecia um situação muito alarmante. Piorou rapidamente. Procuramos refúgio em casas mas as portas eram fechadas. Jogaram tijolos, pedras e lama. Durante todo o episódio, alguns do nosso povo e seus amigos ficaram nobremente ao nosso lado...”

              Em 1876, o casal Kalley aprova pela Igreja Fluminense no dia 02 de julho "Os 28 artigos" da Breve Exposição das Doutrinas Fundamentais do Cristianismo. Na ata da sessão da Igreja realizada em 31 de março de 1876 já se fazia referência à necessidade de se construir uma Casa de Oração. Atas da I.E.P. aponta que em 1 de Maio de 1885, a igreja possuía uma casa de oração (alugada) em Olinda; era a antiga estação do Carmo. No mês seguinte houve a apresentação de um projeto para organizar uma igreja em Água Fria.  Em 1878, Vianna retirou-se da Igreja Evangélica Pernambucana e passou a participar da congregação presbiteriana do senhor Smith na Rua do Imperador.                                Dentre os que ouviam Kalley no teatro estava o jovem Português Manoel de Sousa Andrade. que nasceu em São Miguel, Açores, em meados de 1932, conforme Azael Leitão de Albuquerque, em carta pessoal enquanto membro 

da I.E.P.

 Andrade trabalhava nos bastidores do Teatro Santa Isabel e  se impressionou com o relato de Kalley e procurou onde Viana se reunia com um grupo de crentes. Albertina, enteada de Viana tinha visto Andrade circulando próximo ao o local do encontro. Até que um dia resolveu entrar e não saiu mais. Ao chegar em casa com a Bíblia e dizer que tinha se tornado crente, sua mãe, que era católica fiel, quebrou o cabo da vassoura de tanto bater nele.

Em 1878, Vianna retirou-se da Igreja Evangélica Pernambucana e passou a participar da congregação presbiteriana do senhor Smith na Rua do Imperador. Nesse mesmo ano,

o missionário  William Bowers chegou em 14 de Março para assumir a IEP, porém morreu no dia 03 de abril do mesmoano, após contrair a febre amarela. Ele foi enterrado no “Cemitério dos Enforcados”.​

Em 1879, a IEP recebe o senhor James Fanstone como pastor. Ele dispensou a receber ajuda financeira da igreja e se mantinha  ensinando inglês. “Esperava que as igreja nativas eventualmente se tornassem autossustentadas, um desejo em grande parte concretizado. Mas o custo dos aluguéis dos salões de culto, juntamente com o sustento dos

pastores, é pesado demais para as novas congregações, em sua maioria pobres”. ... Fanstone desembarcou em Recife no dia 13 de agosto de 1879,  vindo da Inglaterra, em 1902 Fanstone se despede e se dedica à missão Help for Brazil.    

Em 1886  Fitzgerald Holmes (missionário da Help for Brazil) colaborou com James Fanstone no pastoreio da IEP. Em 1888, a IEP tinha 59 membros. A Escola Dominical tinha

duas classes de homens, duas de mulheres, duas de meninos e meninas, num total de 82 pessoas. Em 1891 comprou o terreno e construiu o primeiro prédio próprio da Igreja, na Rua da Roda nº 62 (ou Conselheiro Pirette). A compra de terreno e a construção do prédio foi fruto de dinheiro vindo da Inglaterra, de James Fanstone, Sarah Kalley e amigos ingleses, além de donativos de irmãos do Rio de Janeiro do irmão J. Luis Fernando Braga, homem, rico da Igreja Fluminense . A edificação era composta de térreo e primeiro andar.  Alugava-se o térreo para lojas e o andar superior para os cultos. Os aluguéis eram usado para ajudar a igreja a se manter.  E o uso do andar superior como igreja dificultava as pedras daquelas épocas.        

Em 1898 assumiu a I.E.P o Reverendo Charles Kingston, que relatou sobre alguns soldados que participaram da guerra de  Canudos assistiram um dos cultos na IEP e disseram que 15 militares crentes estiveram nessa guerra. Alexander Telford pastoreou a igreja de 30 de outubro de 1902 a 5 de maio de 1909, se dedicou ao ensino teológico na I.E.P.  Telford se muda para o Rio de Janeiro para continuar evangelizando com sua missão, tendo suas origens no trabalho de Kalley. 

Pedro de Sá Rodrigues Campelo sucede Telford no pastorado da I.E.P., o diácono foi filho da igreja e fez seus estudos biblícos no Instituto de Garanhuns, mas Campelo também foi trabalhar no Rio de Janeiro, e , novamente, a igreja ficou desassistida, até a chegada do próximo missionário .

Como a igreja não possuía pastor em 1911, ficou sendo dirigida provisoriamente pelo reverendo James Anderson Lyle (inglês) , auxiliando no campo pelos evangelistas Sinfrônio Costa e Hermenegildo Sena e Presb. Manoel Andrade. 

O Pastor James Howie Haldane chega nesse mesmo ano para assumir a IEP. Haldane teve que se adaptar ao clima equatorial vestindo terno de linho, mas isso não impediu que ele tivesse criado oito congregações e fez diversas viagens missionárias entre as regiões: litoral, mata e agreste. Foi diretor do seminário e lecionou no seminário Presbiteriano.​

Foi no pastorado de Haldane que o Pastor Sinésio Lira o substituiu no período de férias e surgiu o Ideal Comunista na igreja. O cálice Comum também perturbou e

dividiu a igreja no pastorado de Haldane. Durante a Primeira Guerra Mundial, o pastor da IEP passou privações porque a ajuda financeira não estava chegando da Europa.

Em 1913 ocorreu a primeira Convenção das Igrejas Evangélicas Indenominacionais, precursora da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil.  Em 27 de fevereiro de 1924, os cultos foram transferidos para a propriedade definitiva, localizada na Rua do Príncipe (ou Rua João Perdigão), pelo Reverendo James Haldane. Haldane contou com o apoio dos engenheiros ingleses da Great Western of Brazil Railway (companhia que se destinava a construir ferrovias no Brasil) e teve também a colaboração da Prefeitura do Recife na construção do Templo da I.E.P..

Em 1932, Haldane regressou para a Escócia definitivamente e pastor Sinésio Lira assumiu a Igreja e as oito congregações até 1938, quando aceitou o pastorado da Igreja Fluminense.Em 1938, o Reverendo William Bannister Forsyth, assumiu o pastorado da IEP, contribuindo até 28 de janeiro de 1944 indo trabalhar em Goiás. 

Em 1944, o Revendo Arthur Pereira Barros substituiu Forsyth no dia 28 de janeiro desse mesmo ano. Foi no ministério do pastor Arthur que o Seminário se fixou em Tejipió, bairro do Recife. Barros permaneceu na I.E.P. até julho de 1969, e foi substituído pelo seu próprio discípulo. Arthur Pereira era um dos alunos prediletos do Reverendo Haldane, era

paraibano, membro da igreja em Campina Grande.

Em 1969, o pastor Arthur Pereira Barros é substituído pelo seu discípulo, o Reverendo José Castor de Oliveira. Foi no ministério de José Castor que se comemorou o Centenário da IECP. Nesse momento, a Igreja tinha 220 alunos matriculados na Escola Bíblica Dominical e 1.188 pessoas visitando a essa escola durante o ano. 99 pessoas por mês. 

Ele permaneceu à frente da igreja até 1979. o reverendo festejou o centenário, ponto alto na história e caminhada da I.E.P.

Em 1998 a teóloga Joyce Elizabeth Winifred Every-Clayton lança o livro "um grão de mostarda: documentando os inícios da igreja evangélica pernambucana (1873-1998), enfatizando a história dos primeiros dias -e anos - do protestantismo no Recife e seus desdobramentos pelo interior. Utilizou em sua pesquisa documentos que hoje são resguardados no memorial da Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana.

446

Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

IECP 
 
Há informes de que o membro da Igreja Evangélica Fluminense, Antônio Marinho da Silva, vendia Bíblias aos ingleses em Pernambuco, como parte do seu trabalho como colportor (digamos, representante) da Sociedade Bíblica Britânica à qual ele se filiara em 1861.  Em junho de 1864 um outro colportor, Richard Holden, encontrou-se com Marinho a bordo de um navio que ia para o Recife, pois Marinho "ia trabalhar na venda das Escrituras Sagradas em Recife."

Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Eram dias difíceis para a divulgação da Palavra de Deus, e em 1867 Holden comentou em carta a Dr. Robert Reid Kalley (fundador em 1858 da primeira igreja evangélica em língua portuguesa no Brasil, a Igreja Fluminense) que "aqui em Pernambuco ... não se encontra pessoa alguma que tenha gosto pelas coisas de Deus, de sorte que é muito difícil persuadir alguém a comprar a Bíblia."  Mas o trabalhou prosseguiu, ajudado por outro membro da Igreja Fluminense, um madeirense, Manoel José da Silva Viana.  Este visitou Pernambuco pela primeira vez em 1868, passando seis meses na região.  No ano seguinte ele retornou e "vendia muitos volumes das Escrituras Sagradas ... andava por fora, pelo interior ... em Garanhuns, Canhotinho, Limoeiro, Paudalho, Nazaré, Jaboatão, Alagoas."  Viana retornou à região em 1871 e, apesar de não dispor de muito tempo para discipular uns poucos crentes, fundou uma pequena congregação ao Largo do Pilar, no. 3.  (a atual Rua de São Jorge, defronte às ruínas da Igreja do Pilar.) Era a casa bem simples do empalhador de cadeiras, Valdevino, e ali se fazia somente uma leitura bíblica. Nesse período alguns crentes moravam perto. João de Deus e José Cavaleiros, por exemplo, residiam na mesma casa, à Rua da Guia, 44, por vezes chamada a Rua da Restauração.
Com a mudança da Viana e sua família para Recife em novembro de 1872 o trabalho tomou novo impulso e "seu lar humilde numa rua insignificante na área das docas se tornou um centro de atividade evangelística."  A primeira sala de cultos era "uma casa pequena numa rua pequena e pobre" (palavras do próprio Kalley), a Rua da Nogueira, 10.  A família da Viana morava na frente da casa e as reuniões eram realizadas nos fundos.  A mesma casa no bairro de São José recebeu o primeiro missionário presbiteriano à região, John Rockwell Smith

.  Logo ao chegar na cidade este procurou Viana e assistiu vários dos seus cultos.  Smith descreve a alegria de Viana por estar recebendo mais um obreiro na cidade.  "O velho às vezes tomando a minha mão em ambas as suas ... parece muito satisfeito com minha chegada.

Igreja Evangélica Congregacional do Brasil 
A Igreja Evangélica Congregacional do Brasil (IECB) é uma denominação reformada congregacional no Brasil, fundada em 1942 por missionário argentinos e é hoje a terceira maior denominação congregacional no país.A Igreja Evangélica Congregacional do Brasil é a única denominação congregacional brasileira membro do Conselho Latino Americano de Igrejas. 

Sua obra começou com a divulgação da Palavra de Deus, e há de prosperar hoje na medida em que nós formos fiéis à mesma Palavra. 
A obra começou  em meio à perseguição dura sofrida por  crentes de todas as denominações, pedras para Kalley; apelido de "bodes" para os seguidores de Smith; um cangaceiro contratado para matar Ginsburg... 
A obra começou em meio a louvores a Deus.  Nos primeiros cultos cantava-se muito. Sarah Kalley ensaiou hinos com os primeiros batizados, pois o hinário Salmos e Hinos já existia; Ginsburg ainda era obreiro congregacional quando publicou em 1891 a primeira coleção do "Cantor Cristão" com 16 hinos.  No mesmo ano ele publicou a segunda edição com 23!

A partir de 1970 a IECB transformou seus Instituto Bíblico em Seminário e chegou aos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e mais recentemente ao Amazonas. Além disso o trabalho missionário da igreja originou também igrejas no Paraguai, que em 2000, já constituam cerca de 19 comunidades.  É atualmente a terceira maior denominação congregacional, depois da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e Igreja Cristã Evangélica (Brasil).

Doutrina congregacional 

A igreja local possui autonomia para sua própria reflexão teológica, expansão missionária, relação com outras congregações e seleção de seu ministério. O congregacionalismo está baseado nos seguintes princípios:

Cada congregação de fiéis, unida pela adoração, observação dos sacramentos e disciplina cristã, é uma Igreja completa, não subordinada em sua administração a qualquer outra autoridade eclesiástica senão a de sua própria assembleia, que é a autoridade decisória final do governo de cada igreja local.

Não existe nenhuma outra organização ou entidade maior ou mais extensa do que uma Igreja local a quem pode ser dada prerrogativas eclesiásticas ou ser chamada de Igreja.

As igrejas locais estão em comunhão umas com as outras, são interdependentes e estão intercomprometidas no cumprimento de todos os deveres resultantes dessa comunhão. Por isso, se organizam em concílios, sínodos ou associações. Entretanto, essas organizações não são Igrejas, mas são formadas por elas e estão a serviço delas.

O congregacionalismo é o regime de governo mais comum em denominações como anabatistas, Igreja Batista, Discípulos de Cristo, Igreja de Cristo no Brasil, Igreja Evangélica de Panorama e obviamente a própria denominação que deu nome ao termo: a Igreja Congregacional.

28 Artigos (Síntese doutrinária do congregacionalismo) 

(Os 28 Artigos da Breve Exposição das Doutrinas Fundamentais do Cristianismo)

Art. 1º – Do Testemunho da Natureza quanto à Existência de Deus – Existe um só Deus(1), vivo e pessoal(2); suas obras no céu e na terra manifestam, não meramente que existe, mas que possui sabedoria, poder e bondade tão vastos que os homens não podem compreender(3); conforme sua soberana e livre vontade, governa todas as coisas(4). (1) Dt.6:4; (2) Jr 10:10; (3) Sl 8:1; (4) Rm 9:15,16.

Art. 2º – Do Testemunho da Revelação a Respeito de Deus e do Homem – Ao testemunho das suas obras Deus acrescentou informações(5) a respeito de si mesmo(6) e do que requer dos homens(7). Estas informações se acham nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento(*) nas quais possuímos a única regra perfeita para nossa crença sobre o Criador, e preceitos infalíveis para todo o nosso proceder nesta vida(8).(5) Hb 1:1; (6) Ex 34-5-7; (7); II Tm.3.15,16; (8); Is.8.19,20.(*) Os livros apócrifos não são parte da Escritura devidamente inspirada.

Art. 3º – Da Natureza dessa Revelação – As Escrituras Sagradas foram escritas por homens santos, inspirados por Deus, de maneira que as palavras que escreveram são as palavras de Deus(9). Seu valor é incalculável(10), e devem ser lidas por todos os homens(1). (9) II Pe 1:19-21; (10) Rm 3:1,2. (1) Jo 5:39.

Art. 4º – Da Natureza de Deus – Deus o Soberano Proprietário do Universo é Espírito(2), Eterno(3), Infinito(4) e Imutável(5) em sabedoria(6), poder(7), santidade(8), justiça(9), bondade(10) e verdade(1). (2) Jo 4:24; (3) Dt 32:40; (4) Jr 23:24; (5) Ml 3; (6) Sl 146:5; (7) Gn 17:1; (8) Sl 144:17; (9) Dt 32: 4; (10) Mt 19:17; (1) Jo 7:28.

Art. 5º – Da Trindade da Unidade – Embora seja um grande mistério que existam diversas pessoas em um só Ente, é verdade que na Divindade exista uma distinção de pessoas indicadas nas Escrituras Sagradas pelos nomes de Pai, Filho e Espírito Santo(2) e pelo uso dos pronomes Eu, Tu e Ele, empregados por Elas, mutuamente entre si(3). (2) Mt 28:19: (3) Jo 14:16,17

Art. 6º – Da Criação do Homem – Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do gênero humano, criou o homem(4), constituindo-o de uma alma que é espírito(5), e de um corpo composto de matérias terrestres(6). O primeiro homem foi feito à semelhança de Deus(7), puro, inteligente e nobre, com memória, afeições e vontade livre, sujeito Àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo(8). (4) Gn 1:2-27; (5) Ec 12:7; (6) Gn 2:7; (7) Gn 1:26,27; (8) Gn 1:28

Art. 7º – Da Queda do Homem – O homem assim dotado e amado pelo Criador era perfeitamente feliz(9), mas tentado por um espírito rebelde (chamado por Deus, Satanás), desobedeceu ao seu Criador(10); destruiu a harmonia em que estivera com Deus, perdeu a semelhança divina; tornou-se corrupto e miserável, deste modo vieram sobre ela a ruína e a morte(1). (9) Gn 1:31; (10) Gn 2: 16,17; (1) Rm 5:12.

Art. 8º – Da Conseqüência da Queda – Estas não se limitam ao primeiro pecador. Seus descendentes herdaram dele a pobreza, a desgraça a inclinação para o mal e a incapacidade de cumprir bem o que Deus manda(2); por conseqüência todos pecam, todos merecem ser condenados, e de fato todos morrem(3).(2) Sl 50:7; (3) I Co 15:21

Art. 9º – Da Imortalidade da Alma – A alma humana não acaba quando o corpo morre. Destinada por seu Criador a uma existência perpétua, continua capaz de pensar, desejar, lembrar-se do passado e gozar da mais perfeita paz e regozijo; e também de temer o futuro, sentir remorso e horror e sofrer agonias tais, que mais quereria acabar do que continuar a existir(4); o pecado da rebelião contra o seu Criador, merece para sempre esta miséria, que é chamada por Deus de segunda morte(5). (4) Lc 16:20-31; (5) Ap 21:8

Art. 10º – Da Consciência e do Juízo Final – Deus constituiu a consciência juiz da alma do homem(6). Deu-lhes mandamentos pelos quais se decidissem todos os casos(7), mas reservou para si o julgamento final, que será em harmonia com seu próprio caráter(8). Avisou aos homens da pena com que com punirá toda injustiça, maldade, falsidade e desobediência ao seu governo(9); cumprirá suas ameaças, punindo todo pecado em exata proporção à culpa(10).(6) Rm 2:14,15; (7) Mt. 22:36-40; (8) Sl 49:6; (9) Gl 3:10; (10) II Co 5:10

Art. 11º – Da Perversidade do Homem e do Amor de Deus – Deus vendo a perversidade, a ingratidão e o desprezo com que os homens lhe retribuem seus benefícios e o castigo que merecem(1), cheio de misericórdia compadeceu-se deles; jurou que não desejava a morte dos ímpios(2); além disso, tomou-os e mandou declarar-lhes, em palavras humanas, sua imensa bondade para com eles; e quando os pecadores nem com tais palavras se importavam, ele lhes deu a maior prova do seu amor(3) enviando-lhes um salvador que os livrasse completamente da ruína e miséria, da corrupção e condenação e os restabelecesse para sempre no seu favor(4).(1) Hb 4:13; (2) Ez 33:11; (3) Rm 5:8,9; (4) II Co 5: 18-20.

Art. 12º – Da Origem da Salvação – Esta Salvação, tão preciosa e digna do Altíssimo (porque está perfeitamente em harmonia com seu caráter) procede do infinito amor do Pai, que deu seu unigênito Filho para salvar os seus inimigos(5). (5) I Jo 4:9

Art. 13º – Do Autor da Salvação – Foi adquirida, porém, pelo Filho, não com ouro, nem com prata, mas com Seu sangue(6), pois tomou para Si um corpo humano e alma humana(7) preparados pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem(8); assim, sendo Deus e continuando a sê-Lo se fez homem(9). Nasceu da Virgem Maria, viveu entre os homens(10), como se conta nos evangelhos, cumpriu todos os preceitos divinos(1) e sofreu a morte e a maldição como como o substituto dos pecadores(2), ressuscitou(3) e subiu ao céu(4). Ali intercede pelos seus remidos(5) e para valer-lhes tem todo o poder no céu e na terra(6). É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo(7), que oferece, de graça, a todo o pecador o pleno proveito de sua obediência e sofrimentos, e o assegura a todos os que, crendo nEle, aceitam-no por Seu Salvador(8).(6) I Pe1:18,19; (7) Hb 2:14; (8) Mt 1:20; (9) Jo 1:1,14; (10) At 10:38; (1) I Pe 2:22; (2) Gl 3:13; (3) Mt 28:5,6; (4) Mc 16:19; (5) Hb 7:25; (6) Mt 28:18; (7) At 5:31; (8) Jo 1:14.

Art. 14º – Da Obra do Espírito Santo no Pecador – O Espírito Santo enviado pelo Pai(9) e pelo Filho(10), usando das palavras de Deus(1), convence o pecador dos seus pecados e da ruína(2) e mostra-lhe e excelência do Salvador(3), move-o a arrepender-se, a aceitar e a confiar em Jesus Cristo. Assim produz uma grande mudança espiritual chamada nascer de Deus(4). O pecador nascido de Deus está desde já perdoado, justificado e salvo; tem a vida eterna e goza das bênçãos da Salvação(5).(9) Jo 14:16,26; (10) Jo 16:7; (1) Ef 6:17; (2) Jo 16:8; (3) Jo 16:14; (4) Jo1:12,13; (5) Gl 3:26

Art. 15º – Do Impenitente – Os pecadores que não crerem no Salvador e não aceitarem a Salvação que lhes está oferecida de graça, hão de levar a punição de suas ofensas(6), pelo modo e no lugar destinados para os inimigos de Deus(7). (6) Jo 3:36; (7) II Ts 1: 8,9

Art. 16º – Da Única Esperança de Salvação – Para os que morrem sem aproveitar-se desta salvação, não existe por vir além da morte um raio de esperança(8). Deus não deparou remédio para os que, até o fim da vida neste mundo, perseveraram nos seus pecados. Perdem-se. Jamais terão alívio(9). (8) Jo 8:24; (9) Mc 9:42,43

Art. 17º – Da Obra do Espírito Santo no Crente – O Espírito santo continua a habitar e a operar naquele que faz nascer de Deus(10); esclarece-lhe a mente mais e mais com as verdades divinas(1), eleva e purifica-lhe as afeições adiantando nele a semelhança de Jesus(2), estes fruto do espírito são prova de que passaram da morte para a vida, e que são de Cristo(3).(10) Jo 14:16,17; (1) Jo 16:13; (2) II Co 3:18; (3) Gl 5:22,23

Art. 18º – Da União do Crente com Cristo e do Poder para o Seu Serviço – Aqueles que tem o Espírito de Cristo estão unidos com Cristo(4), e como membro do seu corpo recebem a capacidade de servi-Lo(5). Usando desta capacidade, procuram viver, e realmente vivem, para a glória de Deus, seu Salvador(6).(4) Ef 5:29,30 ( 5) Jo 15:4,7 (6) I Co 6:20

Art. 19º – Da União do Corpo de Cristo – A Igreja de Cristo no céu e na terra é uma(7) só e compõe-se de todos os sinceros crentes no Redentor(8), os quais foram escolhidos por Deus, antes de haver mundo(9), para serem chamados e convertidos nesta vida e glorificados durante a eternidade(10). (7) Ef 3:15; (8) I Co 12:13; (9) Ef 1:11; (10) Rm 8: 29,30.

Art. 20º – Dos Deveres do Crente – É obrigação dos membros de uma Igreja local, reunirem-se(1) para fazer oração e dar louvores a Deus, estudarem sua Palavra, celebrarem os ritos ordenados por Ele, valerem um dos outros e promoverem o bem de todos os irmãos; receberem(2) entre si como membros aqueles que o pedem e que parecem verdadeiramente filhos de Deus pela fé; excluírem(3) aqueles que depois mostram a sua desobediência aos preceitos do Salvador que não são de Cristo; e procurarem o auxílio e proteção do Espírito Santo em todos os seus passos(4).(1)Hb 10:25; (2) Rm 14:1; (3) I Co 5:3-5; (4) Rm 8:5,16.

Art. 21º – Da Obediência dos Crentes – Ainda que os salvos não obtenham a salvação pela obediência à lei senão pelos merecimentos de Jesus Cristo(5), recebem a lei e todos os preceitos de Deus como um meio pelo qual Ele manifesta sua vontade sobre o procedimento dos remidos(6) e guardam-nos tanto mais cuidadosa e gratamente por se si acharem salvos de graça(7).(5) Ef 2:8,9; (6) I Jo 5:2,3; (7) Tt 3:4-8.

Art. 22º – Do Sacerdócio dos Crentes e dos Dons do Espírito – Todos os crentes sinceros são sacerdotes para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo(8), que é o Mestre(9), Pontífice(10) e Único Cabeça de sua Igreja(1); mas como Governador de sua casa(2) estabeleceu nela diversos cargos(3) como de Pastor(4), Presbítero(5), Diácono(6), e Evangelista; para eles escolhe e habilita, com talentos próprios, aos que ele quer para cumprirem os deveres desses ofícios(7), e quando existem devem ser reconhecidos pela igreja e preparados e dados por Deus(8). (8) I Pe 2:5-9; (9) Mt 23:8-10; (10) Hb 3:1; (1) Ef. 1:22; (2) Hb 3:6; (3) I Co 12:28; (4) Ef 4:2; (5) I Tm 3:1-7; (6) I Tm 3: 8-13; (7) I Pe 5:1; (8) Fl 2:29.

Art. 23º – Da Relação de Deus para com Seu Povo – O Altíssimo Deus atende as orações(9) que, com fé, e, em nome de Jesus, único Mediador(10) entre Deus e os homens, lhe são apresentadas pelos crentes, aceita os louvores(1) e reconhece como feito a Ele, todo o bem feito aos Seus(2). (9) Mt 18:19; (10) I Tm 2:5; (1) Cl 3:16,17; (2) Mt 25:40,45; (3) Hb 10:1; (4) At 10:47,48; (5) Mt 26:26-28.

Art. 24º – Da Cerimônia e dos Ritos Cristãos – Os ritos judaicos, divinamente instruídos pelo Ministério de Moisés , eram sombras dos bens vindouros e cessaram quando os mesmos bens vieram(3): os ritos cristãos são somente dois: o batismo com água(4) e a Ceia do Senhor(5).

Art. 25º – Do Batismo com Água – O batismo com água foi ordenado por Nosso Senhor Jesus Cristo como figura do batismo verdadeiro e eficaz, feito pelo Salvador , quando envia o Espírito Santo para regenerar o pecador(6). Pela recepção do batismo com água, a pessoa declara que aceita os termos do pacto em que Deus assegura as bênçãos da salvação(7). (6) Mt. 3:11; (7) At 2:41

Art. 26º – Da Ceia do Senhor – Na Ceia do Senhor foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, o pão e o vinho representam vivamente ao coração do crente o corpo que foi morto e o sangue derramado no Calvário(8); participar do pão e do vinho representa o fato de que a alma recebeu seu Salvador. O crente faz isso em memória do Senhor, mas é da sua obrigação examinar-se primeiro fielmente quanto a sua fé, seu amor e o seu procedimento(9). (8) I Co 10:16; (9) I Co 11:28,29.

Art. 27º – Da Segunda Vinda do Senhor – Nosso Senhor Jesus Cristo virá do céu como homem(10), em Sua própria glória(1) e na glória de Seu Pai(2), com todos os santos e anjos; assentar-se-á no trono de Sua glória e julgará todas as nações. (10) At 1:11; (1) Mt 25:31; (2) Mt 16:27

Art. 28º – Da Ressurreição para a Vida ou para a Condenação – Vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão(3); os mortos em Cristo ressurgirão primeiro(4); os crentes que neste tempo estiverem vivos serão mudados(5), e sendo arrebatados estarão para sempre com o Senhor(6), os outros também ressuscitarão, mas para a condenação(7). (3) Jo 5:25-29; (4) I Co 15:22,23;(5) I Co 15:51,52; (6) I Ts 4:16; (7) Jo 5:29.

Os Vinte e oito artigos da ” BREVE EXPOSIÇÃO DAS DOUTRINAS FUNDAMENTAIS DO CRISTIANISMO ” foram lavrados pelo Dr. Robert Reid Kalley e aprovados em 02 de julho de 1876 e este documento, de memorável valor histórico, consagrou-se como síntese doutrinária das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil.

A aceitação destas ” Doutrinas Fundamentais ” serviu de base para rejeição de várias doutrinas anti-bíblicas e encorajou os congregacionais ao crescimento e a implantação sólida e definitiva desta Grande Denominação
Denominações congregacionais no Brasil
Organizações religiosas do Brasil